FICA steht als Abkürzung für:

 Federation of International Cricketers' Associations, internationaler Verband der Profi-Cricket-Spieler
 Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, brasilianisches Filmfestival
 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul, französisches Filmfestival
 Football Inter Club Association, haitianischer Fußballverein
 Fundação Internacional de Capoeira Angola, im Jahr 1995 von Meister Cobra Mansa in Brasilien gegründete weltweite Capoeira-Organisation
 Fundo de Investimento para o Cinema e o Audiovisual, ehemaliger portugiesischer Filmförderungsfonds

Fica ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Fica (* 1983), chilenischer Fußballspieler

Abkürzung